Prad (Italië) - dorp in de gemeente Prad am Stilfserjoch in Italië
 Prad am Stilfserjoch - gemeente in Italië
 Prad (reclamebureau) - voormalig reclamebureau uit Amsterdam